"Casale" pode ser:
 Casale Monferrato, comuna italiana do Piemonte
 Casale Litta, comuna italiana da Lombardia
 Conca Casale, comuna italiana do Molise
 Casale Marittimo, comuna italiana do Lácio
 Junior Casale Monferrato, clube de basquetebol
 Associazione Sportiva Casale Calcio, clube de futebol
 Casale sul Sile, comuna italiana do Vêneto
 Casale di Scodosia, comuna italiana do Vêneto
 Casale Cremasco-Vidolasco, comuna italiana da Lombardia
 Casale Corte Cerro, comuna italiana do Piemonte
 Villa Romana del Casale, construção
 San Pietro in Casale, comuna italiana da Emília Romagna
 Villa Il Casale, construção

Ver também
 

Desambiguações de topônimos